Алекс Тарн (Алексей Владимирович Тарновицкий; ) — израильский русский писатель, публицист, драматург и переводчик.

Биография 
С двухлетнего возраста и до отъезда в Израиль в 1989 году жил в Ленинграде. Окончил 30-ю физико-математическую школу, затем Институт точной механики и оптики (ЛИТМО) по специальности «Вычислительные машины». В СССР не публиковался. Всерьез начал заниматься литературой лишь в 2003 году. Принадлежал к литературному кругу «Иерусалимского Журнала».
Лауреат премии имени Юрия Штерна по литературе за 2014 год. Лауреат премии им. Эрнеста Хемингуэя в номинации «крупная проза» (журнал «Новый Свет», Торонто, 2018) за роман «Мир тесен для инопланетян».

Первый роман Тарна «Протоколы Сионских Мудрецов», вышедший в 2004 году с предисловием Асара Эппеля в московско-иерусалимском издательстве «Гешарим — Мосты Культуры», номинировался на «Русского Букера».

Роман «Пепел» («Бог не играет в кости») был включен в 2007 году в длинный список литературной премии «Большая Книга», а позднее вошёл и в финальную шестерку «Русского Букера — 2007».

Роман «Гиршуни» вошёл в десятку лучших романов русскоязычного зарубежья по списку «Русской Премии» за 2008 год.

Роман «Дор» был включен в длинный список «Русской Премии — 2009».

Повесть «Последний Каин» стала лауреатом Литературной премии им. Марка Алданова за 2009 год.

«Повести Йоханана Эйхорна» вошли в длинный список «Русской Премии — 2010», а роман «О-О» в длинный список «Русской Премии — 2012».

Роман «Хайм» был включен в длинный список «Русской Премии — 2013».

Помимо прозы, Алекс Тарн занимается поэтическими и прозаическими переводами с иврита и английского, является автором нескольких пьес, литературных сценариев, эссе и публицистических статей в израильской русскоязычной периодике.

Пьеса Алекса Тарна «Ледниковый Период» поставлена (в переводе на башкирский) в 2013 году на сцене Национального молодёжного театра республики Башкортостан им. Мустая Карима.

Пьеса Тарна «Диббук» (по мотивам драмы С. Ан-ского) поставлена (в переводе на литовский) в Шяуляйском Драматическом театре и открыла там театральный сезон 2014—2015 гг. В ноябре 2015 года этот спектакль стал победителем республиканского фестиваля профессиональных театров.

Пьеса «Неужели ты был наяву» была поставлена в Народном драматическом театре Биробиджана (реж. В. Рекрут, февраль 2020).

В марте 2014 года московское издательство «Книжники» выпустило в его переводе с иврита роман Цви Прейгерзона «Когда погаснет лампада». В апреле 2017 года то же издательство опубликовало — также в переводе Тарна — первое полное собрание рассказов Прейгерзона.

Летом 2017-го в издательстве «Книжники» вышла книга избранных стихов из «Седьмой колонки» Натана Альтермана в переводе Тарна и в сопровождении написанных им комментариев и очерков по новейшей истории Израиля: «История, оперенная рифмой».

В 2018 году был удостоен литературной Премии им. Э. Хемингуэя (журнал «Новый Свет», Торонто) за роман «Мир тесен для инопланетян». 

Роман «Шабатон», напечатанный в журнале «Дружба Народов» №8 (2020) стал самой востребованной прозой Журнального Зала (литературные журналы мира на русском языке) за 2020 год.

С 1989 года живет в Израиле, в самарийском поселении Бейт-Арье.

Библиография 
 «Сумерки идеологий», эссе: «Иерусалимский Журнал» № 14, 2003.
 «Протоколы Сионских Мудрецов», роман, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал» № 16, 2003.
 «Протоколы Сионских Мудрецов», роман: изд. «Гешарим-Мосты Культуры», М., 2004.
 «Квазимодо», роман: изд. «Гешарим-Мосты Культуры», М., 2004.
 «Иона», роман, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал» № 19, 2005.
 «Пепел», роман, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал» № 22-23, 2006.
 «Они всегда возвращаются» («Боснийская спираль»), роман: изд. АСТ-«Олимп», М., 2006.
 «Бог не играет в кости» («Пепел»), роман: изд. «Олимп», М., 2006.
 «И возвращу тебя…», роман: изд. «Олимп», М., 2006.
 «Город», стихопроза: альманах «Интерпоэзия», № 1, 2007.
 «История одного перевода», эссе: альманах «Интерпоэзия», № 4, 2007.
 «Дом», повесть: «Иерусалимский Журнал» № 24, 2007.
 «Одинокий жнец на желтом пшеничном поле», рассказ: «Октябрь», № 9, 2007.
 «Украсть Ленина», роман: изд. «Эксмо», М., 2008.
 «Записки Кукловода», роман, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал» № 27, 2008.
 «Летит, летит ракета…», роман, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал» № 30, 2009.
 «Дор», роман, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал» № 31, 2009.
 «Последний Каин», повесть, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал» № 34, 2010.
 «Книга», роман: изд. «Эннеагон Пресс», М., 2010.
 «В поисках утраченного героя», роман, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал», № 36, 2010.
 «Облордоз», роман: электронное издание на сайте писателя; июль 2011. Издание на бумаге: SeferIsrael-Isradon, Tel-Aviv, 2019.
 «О-О», роман, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал», № 41, 2012, электронное издание на сайте писателя.
 «Хайм», роман, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал», № 45, 2013, электронное издание на сайте писателя.
 «Станцуем, красивая? (Один день Анны Денисовны)», роман: АСТ, М., 2014.
 «Рейна, королева судьбы», роман, журн. вариант: «Иерусалимский Журнал», № 49, 2014.
 «Убью кого хочу», роман: АСТ, М., 2015.
 «Киллер с пропеллером на мотороллере», роман: АСТ, М., 2016.
«Повести Йоханана Эйхорна», журнал «Крещатик» №1(75), СПб., 2017.
 «Мир тесен для инопланетян», роман: SeferIsrael-Isradon, Tel-Aviv, 2018.
 «К отеческим гробам», документальная проза, 2018, электронное издание на сайте писателя
 «Меж трех миров», портрет писателя Цви Прейгерзона на фоне эпохи: SeferIsrael, Tel-Aviv, 2019.
 «Рыцари эпохи», двуязычная книга переводов с иврита (Цви Прейгерзон): SeferIsrael, Tel-Aviv, 2019.
 «Субботний год», повести «Субботний год» и «Орфей и Эвридика»: SeferIsrael, Tel-Aviv, 2019.
 «Обычные люди», историко-документальный роман: SeferIsrael, Tel-Aviv, 2020.
 «Рейна, королева судьбы», роман и «Повести Йоханана Эйхорна»: SeferIsrael, Tel-Aviv, 2020.
«Шабатон» («Субботний год»), повесть, журнал «Дружба народов» №8, М., 2020.
«Шабатон» («Субботний год»), повесть: "Феникс", Ростов-на Дону, 2021.
«Шабатон» («Субботний год»), аудиокнига: изд. "Vimbo", М., 2021.
«Томик в мягкой обложке», рассказ, журнал «Дружба народов» №1, М., 2021.
«Мы не любили русских», роман: SeferIsrael, Tel-Aviv, 2021.
«Девушка из Джей-Эф-Кей», роман: Isradon, Tel-Aviv, 2021.
«Девушка из Джей-Эф-Кей», роман: "Феникс", Ростов-на Дону, 2022.
«Девушка из Джей-Эф-Кей», аудиокнига: изд. "Vimbo", М., 2022.
«Четыре овцы у ручья», роман, частичная публикация: журнал «Звезда» №4, СПб., 2022.
«Четыре овцы у ручья», роман: Isradon, Tel-Aviv, 2022.
«Пасынок в бегах», роман: Isradon, Tel-Aviv, 2022.
«Девушка по имени Йоханан Гелт», роман: Isradon, Tel-Aviv, 2022.

Ссылки 
 Холмы Самарии персональный сайт писателя
 Блог Алекса Тарна в Facebook
 Блог Алекса Тарна в Живом журнале
 Страница Алекса Тарна на сайте «Иерусалимского Журнала»
 Страница Алекса Тарна на сайте «Журнального Зала»
 Страница Алекса Тарна в сетевой библиотеке Максима Мошкова

Русские писатели третьей волны эмиграции
Писатели Израиля
Русские писатели XX века
СПбНИУ ИТМО